Jermaine Cassadaryl Taylor (n. 1986), cestista statunitense
 Jermaine Omar Taylor (n. 1985), calciatore giamaicano